Az 1984–1985-ös lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 51. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Legia Warszawa, és a bronzérmes Widzew Łódź előtt. A Radomiak és a Wisła Kraków kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1985
Lengyel 1
Lengyel 1